Ellington Airport steht für Flughäfen in den USA:

 Ellington Airport (Connecticut)
 Ellington Airport (Tennessee)
 Ellington Airport (Texas)